Viglietti steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde San Giorio di Susa in der Provinz Turin, Italien
 Daniel Viglietti (1939–2017), uruguayischer Sänger, Komponist und Gitarrist